Vallehermoso (La Gomera), een bergachtig gebied op het Canarische eiland La Gomera
Vallehermoso (Negros Oriental), een gemeente in de Filipijnse provincie Negros Oriental